Faustus (lateinisch für „beglückend, gesegnet“) steht für:

 eine literarische Figur und zahlreiche Werke, siehe Fauststoff
 in der römischen Mythologie der Sohn von Saturn und Entoria, Bruder des Janus

Personen:
 Faustus (Heiliger) (2. Jh.), christlicher Märtyrer
 Faustus (Heiliger, 304) (?–304), christlicher Märtyrer
 Faustus von Byzanz (?), spätantiker armenischer Geschichtsschreiber 
 Faustus von Mileve (um 350–400), den bedeutendsten Vertreter des abendländischen Manichäismus
 Faustus von Tanger (?–298), christlicher Märtyrer, Sohn des Marcellus von Tanger
 Beiname von Marcus Herennius Faustus (2. Jh.), römischer Suffektkonsul
 Beiname von Marcus Plinius Faustus, antiker römischer Toreut
 Beiname von Marcus Plotius Faustus (2.–3. Jh.), römischer Offizier

Faustus ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Georg Faust (um 1480–1540), deutscher Magier, Astrologe und Wahrsager

Siehe auch:
 Doktor Faustus (Begriffsklärung)
 Fausta (Begriffsklärung)
 Faust (Begriffsklärung)